William Bambridge, un photographe anglais (1820-1879)
 William Bambridge, un footballeur français (1911-1953), dont le nom a été donné au stade Willy-Bambridge, à Papeete (Tahiti)
 William Sims Bainbridge, un sociologue américain (né en 1940)